Корој има више значења:

 Корој (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Корој (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији